Ю́рий Сёмин:
 Сёмин, Юрий Викторович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Сёмин, Юрий Павлович (род. 1947) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Сёмин, Юрий Юрьевич (род. 1950) — прокурор Москвы.